Tunga  — род блох из семейства Tungidae. 13 видов.

Распространение 
Большинство видов ограничено Неотропикой: Южная и Северная Америка (от США до Бразилии). Два вида отмечены в Восточной Азии (Китай, Япония), но самый опасный вид (проницающая блоха) кроме Неотропики, также занесён в Африку, Европу, США и Новую Зеландию.

Описание 
Длина тела 1—2 мм. Паразиты различных видов млекопитающих, среди них грызуны, копытные, броненосцы, муравьеды, насекомоядные, и человек. Специализированные подкожные паразиты-кровососы. Самки проникают под кожу (ноги человека, уши и нижняя часть тела животных), где питаются кровью, сильно увеличиваясь в размере. Проницающая блоха вызывает тяжёлое кожное заболевание саркопсиллёз, или тунгиоз. У человека запущенное воспаление может перейти от нагноения в гангрену, что может привести к гангрене и даже ампутации части конечности.
Размер неосом (гипертрофированных самок; длина, ширина, высота): от 4×4×4 мм (у вида ) до 13×8×10 мм (у вида ). Род был впервые выделен в 1838 году

Систематика 
13 видов в двух подродах, номинативном Tunga s.str. и подроде Brevidigita. Выделяют в отдельное семейство  или включают в трибу Tungini или подсемейство  в составе семейства Hectopsyllidae (Hectopsylla) или Pulicidae.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Tunga — Encyclopedia of Life 
 Tungidae Taschenberg, 1880. biolib.cz

Tungidae
Паразиты млекопитающих
Роды блох